Por efecto dominó puede hablarse de:
 El efecto dominó, el efecto acumulativo que hace que un acontecimiento se genera como consecuencia de otros. 
Una reacción en cadena
 El efecto cascada
 La teoría del dominó, teoría socio-política internacional surgida a raíz de la Guerra Fría.
 Efecto dominó, juego a base de fichas de dominó.
 Efecto dominó, película estadounidense de 2007 (título en inglés Ripple Effect).
 Efecto dominó, álbum a cargo del cantante mexicano Chetes.
 El argumento de la pendiente resbaladiza, también conocido como "efecto dominó".